Derby - українська компанія, яка спеціалізується на виготовлені сумок для подорожей та повсякденного життя. Заснована в 1997 році.

Історія компанії

Народження компанії 
На початку 90-х років, двоє молодих київських підприємців – Олександр Бережний та Інокентій Троян, вирішили випробувати свій підприємницький хист в новій справі. Бережний та Троян товаришували ще з третього класу школи, тому мали повну довіру один до одного. Повернувшись з лав збройних сил, хлопці займались різним дрібним бізнесом і давно розмірковували спільно створити більш цікаве та прибуткове діло. В ті роки в Україні відчувався великий дефіцит багатьох товарів, але, дослідивши ринок, молоді підприємці вирішили зайнятись виробництвом та продажем сумок та рюкзаків. Вибір був не випадковим, декілька останніх років Олександр та Інокентій займались імпортом із Росії в Україну подібних товарів російського виробництва і добре дослідили потреби українського ринку. Бережний на той час вчився в Українському інституті міжнародних відносин і цікавився вивченням економіки та PR. Троян мав особистий досвід в швейній справі з дитячих років займаючись в домашніх умовах пошиттям різноманітного одягу для подальшого продажу в магазинах міста. Об’єднавши свій особистий досвід, підприємці заснували Приватне підприємство «АіК», і в тому ж 1997 році зареєстрували власну торгову марку DERBY.

Становлення компанії 
В ті часи всі, і молоді і з досвідом українські виробники одягу копіювали товари найкращих світових торгових марок разом з їх відомими кожному логотипами. Молоді підприємці обрали зовсім іншу стратегію розвитку – виробляти продукцію за власним дизайном та виключно під власною торговельною маркою - DERBY. Спочатку сумки вироблялись за «давальницькою» схемою на приватних фабриках в різних містах країни, але вже в 2002 році ПП «АіК» придбало у власність будову в Черкаській області. Будова була повністю переобладнана, було придбано та встановлено сучасне швейне обладнання. Фабрика працює і тепер, тут виробляється багато видів продукції як під маркою DERBY, так і на замовлення різних корпоративних клієнтів.

Укріплення позицій 
Дуже важко було переконати українського покупця зробити вибір на користь нікому не відомого виробника, однак день за днем компанія завойовувала український ринок. В 90-тих роках торгівля була менш організованою ніж нині, були відсутні сучасні магазини та торговельні центри. Тому наша продукція почала з’являтись в супермаркетах, приватних магазинах та на ринках по всій країні. Поступово продукція DERBY почала витісняти більш дорогі товари світових брендів, а також товари «NoName» з полиць вітчизняних магазинів.

Через декілька років перед компанією постали нові завдання. Для продовження росту було необхідно забезпечити фірмову гарантію, сервіс, однакові ціни та асортимент у всіх регіонах України. Виконати всі ці завдання було можливим лише маючи власну мережу фірмових магазинів. Перший фірмовий магазин DERBY був відкритий в 2001 році в київському ТЦ «Метроград». Результат роботи першого магазину був дуже вдалим і компанія почала поступово відкривати нові магазини, спочатку в Києві, згодом в інших містах. Для скорочення витрат на логістику були відкрити філіали у Львові та Донецьку.

Визнання компанії 
Сьогодні DERBY - безумовний лідер на українському ринку шкіргалантереї та товарів для подорожей. Фірмові магазини DERBY розташовані майже у всіх великих містах країни, переважно в найуспішніших торгових центрах, поруч з магазинами відомих світових брендів. Для підтримки високого рівня обслуговування у всіх магазинах мережі, спеціалістами компанії розроблені та впроваджені власні Стандарти обслуговування. Компанія постійно впроваджує різноманітні дисконтні акції, діє програма лояльності для постійних покупців.

Сім років поспіль компанія займає перші місця в міжнародному щорічному конкурсі “Вибір Року в Україні" в номінаціях «Найкраща валіза», «Найкращий рюкзак», «Найкращий магазин сумок».

Магазини знаходяться в усіх найбільших магазинах України: у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Харкові, Борисполі, Житомирі, Івано-Франківську, Луганську, Маріуполі, Полтаві та ін.

Див. також 
Nike
Adidas
Titar Sport